Die Saison 2013/14 war die neunte Spielzeit der Skakligaen und gleichzeitig die 52. Austragung der dänischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach.

Meister wurde die Brønshøj Skakforening, die den Titelverteidiger Team Nordea Skb mit einem halben Punkt Vorsprung auf den zweiten Platz verwiesen. Aus der 1. Division waren der Hillerød Skakklub und der Nørresundby Skakklub aufgestiegen. Während Nørresundby zusammen mit dem Skakklubben K41 direkt wieder absteigen musste, erreichte Hillerød den Klassenerhalt.
Zu den gemeldeten Mannschaftskadern siehe Mannschaftskader der Skakligaen 2013/14.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe wurden ausgetragen am 2. und 3. November 2013, 8. Dezember 2013, 11., 12. und 26. Januar 2014, 16. Februar 2014, sowie am 8. und 9. März 2014. In den ersten beiden Runden wurden je drei Wettkämpfe in Hillerød und je zwei in Jetsmark ausgetragen, in der vierten und fünften Runde wurden je drei Wettkämpfe in Aarhus und je zwei in Kopenhagen gespielt. Die Wettkämpfe der dritten, sechsten und siebten Runde wurden dezentral bei den beteiligten Vereinen gespielt. Die beiden letzten Runden sollten ursprünglich zentral in Odense ausgerichtet werden, allerdings sagte der Turnierleiter Per Rasmussen diese Veranstaltung am 23. Januar 2014 wegen des Dansk Melodi Grand Prix ab. Am 6. Februar 2014 gab er bekannt, dass diese beiden Runden stattdessen zentral in Skanderborg gespielt werden.

Endtabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Einzelnachweise

Weblinks 
 Saisonübersicht bei der Dansk Skak Union (dänisch)

Sportveranstaltung in Dänemark
2013
Schachveranstaltung 2013
Schachveranstaltung 2014